Бюкар (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бюкар, Аннабелль (1915—1998) — американская перебежчица в СССР.
 Бюкар, Марсель (1895—1946) — французский фашистский политик.